Серо де ла Уерта има више значења:

 Серо де ла Уерта (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо де ла Уерта (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику